Турнер, Турнёр (, ) — французская фамилия. Также это устаревшая транскрипция английской фамилии Тёрнер. Известные носители:

 Турнер, Вальтер (род. 1963) — швейцарский политик, федеральный канцлер Швейцарии с 2016 года.
 Турнер, Вильям (1510—1568) — английский ботаник.
 Турнер, Генрих Иванович (1858—1941) — один из основоположников отечественной ортопедии.
 Турнер, Думитрица (род. 1964) — румынская гимнастка, призёр Олимпийских игр.
 Турнёр, Жак (1904—1977) — американский режиссёр французског происхождения.
 Турнер, Морис (1876—1961) — французский режиссёр.
 Турнер, Харальд (1891—1947) — юрист, группенфюрер СС 
 Турнер, Хелена (род. 1938) — австрийская саночница.

См. также 
 Виллер-ле-Турнёр — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны
 Ле-Турнёр — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия
 Тёрнер